Wysoka ist ein Ortsname:

Deutschland:
 Wysoka ist der obersorbische Name der Dörfer Weißig (Lohsa) und Weißig (Kubschütz) im Landkreis Bautzen, Sachsen

Polen:
 Wysoka, Stadt im Powiat Pilski, Woiwodschaft Großpolen, bis 1920 Wissek, 1942 bis 1945 Weißeck, Kreis Posen-Land, Posen
 Wysoka (Branice), Dorf im Powiat Głubczycki, Woiwodschaft Oppeln, bis 1936 Waissak, 1936 bis 1945 Lindau O.S., Kreis Leobschütz, Schlesien 
 Wysoka (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Hohendorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen 
 Wysoka (Łańcut), Dorf im Powiat Łańcucki, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Wysoka (Lubiszyn), Dorf im Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945 Hohenwalde, Kreis Landsberg/Warthe, Brandenburg
 Wysoka (Smołdzino), Dorf im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945 Wittstock, Kreis Stolp, Pommern
 Wysoka (Wadowice), Dorf im Powiat Wadowicki, Woiwodschaft Kleinpolen

Tschechien:
 Vysoká u Jevíčka (dt. Wysoka, 1939–45: Wissoka), Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
 Vysoká nad Labem (dt. Wysoka, 1939–45: Wischka an der Elbe), Gemeinde im Okres Hradec Králové, Tschechien
 Vysoká u Holic (Wysoka,  1939–45: Wissoka bei Holitz), Ortsteil von Ostřetín, Okres Pardubice, Tschechien

Siehe auch
 Vysoká
 Wysocka
 Wyssoka
 Wyssoke
 Wyssozki